Э́дстрём () — шведская фамилия. Известные носители:
 Эдстрём, Ральф (род. 1952) — шведский футболист, центральный нападающий.
 Эдстрём, Сигфрид (1870—1964) — шведский спортивный функционер, президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций и президент Международного олимпийского комитета.